Flavio Sciolè (Atri, Italia, 6 de septiembre de 1970) es director de cine, director escénico, dramaturgo, poeta, actor y artista italiano de performance que empezó su carrera a comienzos de los años 90.

Biografía 
Actos en el cine experimental y tiene activos de más de 400 películas. En los años noventa, fundó el Teatro ateo 'co, que actúa en las zonas oscuras del hombre. En el performance está asociado con el body art 'más extrema y el Accionismo vienés.

Obra 
El trabajo de Sciolè es violenta, narcisista, visionario, sagrado, y estéticamente llevado a la destrucción. El arte es el Dios que le guía en la creación de.

Filmografía (actor y director) 

 Ossessione (1996)
 Claustrofobia (1997)
 Giuda (2000)
 Cognizioni di santità (2001)
 Dormitorio-Fausto Delle Chiaie (2001), solo regia
 Fugatea (2001)
 Beataction 1 (2001)
 Beataction 2 (2002)
 Delirium (2002)
 Dan Fante An American Writer (2002)
 Kristo 33 (2002)
 Beataction 3 (2002)
 Pilateo (2003)
 Narciso (2003)
 Itagliano (2004)
 Distruzione di una video camera (2004)
 Caligola (2004)
 Atto (2004)
 Papa vero (2004)
 Ipotesi per un delirio (2005)
 Sublimesubliminale (2006)
 Aman4aman (2007)
 Art 4 nothing (2007)
 Matermare (2008)
 Sublime rain, Sublime pain (2010)
 Mondo Delirium (2011)
 Dr Dystopia (2015)
 Agnus Dei 70 (2019)
 Tragitti Trafitti (2021)

Filmografía (actor ) 
 Farina Stamen , dirigida por Luigi Maria Perotti (2001)
 Hosteria del gatto nero , dirigida por Mauro Caporale (2003)
 Il sopranista , dirigida por Mauro John Capece (2004)
 Pianosequenza , dirigida por Louis Nero (2005)
 Scale , dirigida por Daniel Isabella (2005)
 Still leven , dirigida por Donato Arcella (2010)
 La scultura , dirigida por Mauro John Capece (2014)

Véase también 
 Cine
 Antonin Artaud
 Gina Pane
 Guy Debord
 Dadaísmo

Bibliografía 
 Il Patalogo Teatro, Ubu Libri, 1998.
 Flavio Sciolè, en Bollettino Dei Teatri Invisibili n.15, febbraio 2001.
 Tiziana Mattia, Flavio Sciolè: Come raccontare emozioni en 'Scanner', Multimedia Edizioni 2005.
 Videofusion1 – Gabriele Perretta. Stampa Alternativa / Nuovi Equilibri edition, Roma 2007
 Pierpaolo De Sanctis, "Flavio Sciolè-Iconoclasta '70", en Nocturno,Cinema Bis Communication, 2007
 Bruno Di Marino, en 'Fuori Norma', Marsilio, 2013
 Domenico Monetti, "Contro il mondo, contro la vita. Un'(anti)intervista a Flavio Sciolè", en Cinecritica n.80,Ottobre-Dicembre 2015
 Flavio Sciolè, en 'Libero Teatro In Libero Stato', Holy Edit, 2017
 Flavio Sciolè, en 'Del Grottesco', Holy Edit, 2017
 Flavio Sciolè, en Scomposizioni relazionali, Aimagazinebooks, 2019

Referencias

Enlaces externos 
 
 Flavio Sciolè- BizzarroCinema 
 Filmitalia
 Cinemaitaliano
 
 Myspace
 Gian Maria Tosatti en Amnesiavivace

Actores de Italia
Directores de cine de Italia
Dramaturgos de Italia
Nacidos en Atri